Następujące kluby mają pełną nazwę w postaci Esporte Clube XV de Novembro:
 XV de Novembro Piracicaba
 XV de Novembro Jaú